AMH steht für:
 Anti-Müller-Hormon, ein Hormon aus den Sertolizellen des fetalen Hodens, das zur Rückbildung der Müller-Gänge führt
 Arba Minch Airport (IATA-Code), Flughafen von Arba Minch in Äthiopien
 Archäologisches Museum Hamburg
 Automated Material Handling, ein rechnergestütztes Steuerungskonzept in der Fertigung
 A Martiniqian's Head auf der Piratenflagge Bartholomew Roberts

amh steht für:
 Amharische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung